Патрик Кеннеди:  (род. 1977) — английский актёр и режиссёр.
 Кеннеди, Патрик Брендан (1929—1966) — ирландский шахматист.
 Кеннеди, Патрик Джозеф (1858—1929) — основатель клана Кеннеди.